Torrecilla de Alcañiz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrecilla de Alcañiz (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Torrecilla de Alcañiz (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar